Marco Bonanomi (Lecco, 12 de março de 1985) é um automobilista italiano, que correu na GP2 Asia Series.

Pilotos de automóvel da Itália